Un résidu peut être :
 En agriculture :
 le résidu de culture ou le résidu d'une transformation de produit, sous-produit ou co-produit agricoles (tourteau, bagasse).
 En biochimie :
 un résidu est l'un des composants à la base d'une macromolécule : les bases nucléiques pour les acides nucléiques, les acides aminés pour les polypeptides, ou encore les oses simples constituant les polysaccharides ;
 un résidu est une partie d'une molécule qui est restée inchangée après être entrée dans la composition d'une biomolécule complexe ou d'un polymère : résidu (biochimie).
 En chimie :
 un matériau obtenu après un chauffage plus ou moins intense d'un échantillon, voir par exemple en chimie analytique : extrait sec et taux de cendres ;
 un produit d'une distillation, voir résidu (chimie).
 En écologie :
 les restes d'une opération chimique ou physique : résidu (écologie).
 En mathématiques :
 le terme est utilisé en analyse complexe pour désigner un nombre complexe lié à certaines fonctions holomorphes : résidu (analyse complexe) ;
 en arithmétique, un résidu quadratique est un nombre qui admet une racine carrée dans un corps fini ;
 en arithmétique élémentaire, le résidu d'un entier naturel est un chiffre associé à ce nombre. Ce concept est utilisé en numérologie.
 En statistique :
 le résidu (statistiques) est le terme restant dans une régression (statistiques).

de:Residuum